Feibel ist der Nachname mehrerer Personen:

Albrecht Feibel (1940–2011), deutscher Politiker
Thomas Feibel (* 1962), deutscher Journalist